Boeri ist der Familienname folgender Personen:

 Cini Boeri (1924–2020), italienische Architektin und Designerin
 Isabelle Boéri-Bégard (* 1960), französische Fechterin
 Stefano Boeri (* 1956), italienischer Architekt und Autor
 Tito Boeri (* 1958), italienischer Ökonom

Boeri steht auch für:

 Boeri Lake
 Boeri River